Severinskirche oder St. Severin heißen Kirchen, die entweder nach Severin von Köln (K), nach Severin von Noricum (N) oder nach Severinus von Paris (P) benannt sind. 

Bei manchen (vor allem evangelischen, vormals katholischen) Kirchen konnte das ursprüngliche Patronat nicht ermittelt werden. Es ist aber davon auszugehen, dass die Kirchen im Rheinland das Patrozinium des heiligen Severin von Köln tragen (Severin-von-Köln-Kirchen), während Kirchen in Bayern, Österreich und Italien nach Severin von Noricum (Severin-von Noricum-Kirchen) und Kirchen in Frankreich nach Severinus von Paris (Severinus-von Paris-Kirchen) benannt sind.

Deutschland 
 Aachen, Stadtteil Eilendorf: St. Severin (Aachen-Eilendorf) K
 St. Severin (Augsburg)
 Bad Berka: St. Severin (Gutendorf)
 Bergisch Gladbach: St. Severin (Sand) K
 Bonn, Stadtteil Mehlem: St. Severin (Mehlem)
 Brühl, Stadtteil Schwadorf: St. Severin (Schwadorf) K
 Erfurt, Stadtteil Mittelhausen: St. Severinus (Mittelhausen)
 Erpel: St. Severinus (Erpel) K
 Eschweiler: St. Severin (Weisweiler)  K
 Frechen: St. Severin (Frechen)
 Garching bei München: St. Severin (Garching) N
 Hamburg, Stadtteil Kirchwerder: St. Severini (Kirchwerder)
 Hanerau-Hademarschen: Severinkirche (Hademarschen)
 Heinsberg, Stadtteil Karken: St. Severin (Karken) K
 Hürth, Stadtteil Hermülheim: St. Severin (Hermülheim) K
 Ilberstedt: St.-Severin-Kirche (Ilberstedt)
 Kölleda, Ortsteil Backleben: St. Severinus (Backleben)
 Köln
 Stadtteil Altstadt-Süd: St. Severin (Köln) K
 Stadtteil Lövenich: St. Severin (Lövenich) K
 Lindlar: St. Severin (Lindlar)
 Mechernich, Ortsteil Kommern: St. Severinus (Kommern) K
 Meschede, Ortsteil Calle: St. Severin (Calle) K
 Minsen: Severinus-und-Jacobus-Kirche (Minsen)
 Passau:
 Stadtteil Heining: St. Severin (Passau-Heining) N
 Stadtteil Innstadt: St. Severin (Passau-Innstadt) N
 Sonneborn, Ortsteil Eberstädt: St. Severin (Eberstädt)
 Sylt, Ortsteil Keitum: St. Severin (Keitum) K
 Welver, Ortsteil Schwefe: St. Severin (Schwefe) 
 Wenden: St. Severin (Wenden) K

Frankreich 
 Artigues-près-Bordeaux: St-Seurin (Artigues-près-Bordeaux)
 Bordeaux: Basilika Saint-Seurin
 Malling: Saint-Séverin (Malling)
 Paris: St-Séverin (Paris) P

Italien 
 St. Severin (Völlan) in Lana, Südtirol
 Neapel: Santi Severino e Sossio N
 San Severo (Apulien): San Severino abate N

Österreich 
 Pfarrkirche Haidershofen N
 Linz: Severinkirche (Linz) N
 Salzburg: St. Severin (Salzburg) N
 Tulln: Pfarrkirche Tulln-St. Severin N
 Wien
 Sievering, Döbling: Sieveringer Pfarrkirche N
 Währing: Lazaristenkirche (Währing) N

Siehe auch 
 Severin (Severinus)
 Severikirche

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)